Die Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritime 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 7. bis 12. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer